Peter Rose – regista 
 Pete Rose – giocatore di baseball statunitense
 Pete Rose – musicista statunitense